Bosnië-Herzegovina
 Ravni (Gacko), een plaats in de gemeente Gacko in Bosnië-Herzegovina
 Ravni (Mostar), een plaats in de gemeente Mostar in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Ravni (Raša), een plaats in de Kroatische gemeente Raša

Montenegro
 Ravni (Kolašin), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Kolašin

Servië
 Ravni (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Ravni (Užice), een plaats in de Servische gemeente Užice

Slovenië
 Ravni (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško